Newport Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newport Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 99000321
 Newport Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 68000001
 Newport Historic District (Virginia), ID-Nr. 94000059

Siehe auch:
 Newport Downtown Historic District